In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale montenegrina. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al 15 novembre 2014.

Collegamenti esterni

 Yugoslavia (Serbia (and Montenegro)) - Record International Players Rsssf.com

Montenegrina